Basin Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Basin Knob (Cass County, Missouri)
 Basin Knob (Johnson County, Missouri)